Blaze of Glory steht für:

 Blaze of Glory (Album), Solo-Album von Jon Bon Jovi (1990)
 Blaze of Glory (Lied), Lied von Jon Bon Jovi (1990)
 Blaze of Glory – Flammender Ruhm, US-amerikanischer Western von Geoff Murphy (1990)